Arıkök, een plaats in de Turkse provincie Şanlıurfa
Nationaal park Arikok, een nationaal park in Aruba
Arikokheuvel, een heuvel in Aruba
Selenops arikok, een spinnensoort uit de familie van de Selenopidae
Arikok, een sleepboot gebouwd in 1961 door de Nederlandse Scheepswerf Jonker & Stans